Василий Преображенский:
 Преображенский, Василий Агафонович (1809—1874) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Преображенский, Василий Алексеевич (1820—1862) — русский писатель и историк.
 Преображенский, Василий Константинович (1876—1940) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Преображенский, Василий Петрович (1864—1900) — философ, литературный критик.